Стерджен-Лейк (город, Миннесота)
 Стерджен-Лейк (тауншип, Миннесота)